La Sanhaja de Srair es una lengua bereber septentrional que hablan los Sanhaja de Srair, una cabila bereber que vive en la parte sur del Rif marroquí, en la Provincia de Alhucemas. A pesar de su área lingüística, la Sanhaja de Srair pertenece a la misma rama que las lenguas bereberes del Atlas, aunque también está influenciado por el idioma rifeño. La Unesco considera que la Sanhaja de Srair se encuentra en una situación crítica. La lengua Sanhaja de Srair tiene una fuerte variación dialectal interna, el habla de Ketama se considera bastante diferente y solo se habla en cuatro pueblos: Aït Ahmed, Aït Aïssa, Majzen y Asmar. La Sanhaja de Srair varía según las diferentes tribus bereberes que hablan esta lengua.

Referencias 
 

Lenguas bereberes
Lenguas de Marruecos